Paulina Alejandra del Moral Vela (Cuautitlán Izcalli, Estado de México; 22 de agosto de 1983) es una política mexicana,  licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, con maestría en administración pública y política pública, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Carrera política
En 2006, participa en su primera contienda electoral, al ser candidata a diputada local por el Distrito 43 con cabecera en Cuautitlán Izcalli. Ese mismo año,  se desempeñó como directora de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de México. En 2009 ganó las elecciones para presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, un municipio industrializado ubicado en la zona del Valle de México, y parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, equiparable en población a los estados de de Baja California Sur y Campeche, convirtiéndose en la primera mujer en ganar la alcaldía, y en la alcaldesa más joven del país.

Como presidente municipal de Cuautitlán Izcalli impuso una disciplina presupuestal austera y renegoció la deuda, lo cual contribuyó a sanear las finanzas del municipio, permitiéndole atender las demandas de una población de más de 800 mil habitantes.

En 2012 fue elegida diputada Federal por el Distrito VII con cabecera en Cuautitlán Izcalli. Como integrante de la LXII Legislatura Federal fungió como presidente de la entonces Comisión del Distrito Federal y del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Igualmente, fue Secretaria de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Puntos Constitucionales.

En febrero de 2015 es nombrada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como directora general del entonces BANSEFI, hoy Banco del Bienestar. 

En octubre de 2016 se incorpora al Gabinete de Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, como secretaria del Trabajo.

En febrero de 2017 toma protesta como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en el Estado de México para liderar los trabajos del Partido en la elección más competida de la historia en el Estado, obteniendo un triunfo reñido para Alfredo del Mazo Maza. 

A finales de 2017 es designada como Secretaria de Desarrollo Económico por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Durante las elecciones del 2018, es candidata al Senado de la República por el Estado de México junto a Cesar Camacho.

Desde octubre de 2018, funge como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México. Convirtiéndose en la primera mexiquense en ocupar el cargo en 3 periodos diferentes.

Como presidente del PRI Edomex en la elección del 2021 logró recuperar 53 municipios.

Entre otras responsabilidades ha fungido como delegada del Comité Ejecutivo del PRI, en los Estados de Zacatecas y Querétaro.

En septiembre del 2021 rindió protesta como diputada en el congreso local.

El 3 de febrero de 2022, del Moral anunció su renuncia a la dirigencia del partido estatal para buscar la gobernatura del Estado de México . 

El 20 de Octubre de 2022, el PRI la nombra coordinadora de la Defensa del Estado de México.

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Cuautitlán Izcalli
Políticos del Estado de México
Políticas de México
Abogadas de México
Miembros del Partido Revolucionario Institucional
Presidentes municipales de Cuautitlán Izcalli